

Geografia 
 Aronson Corner – parete rocciosa nella Terra di Coats in Antartide

Persone 
 Boris Aronson – scenografo russo naturalizzato statunitense
 Hans Aronson – batteriologo, medico e pediatra tedesco
 Letty Aronson – produttrice cinematografica statunitense e sorella minore di Woody Allen